Сет: 

 Сет — частина матчу в деяких видах спорту.
 Сет — частина матчу у грі в теніс, що складається з геймів. Для виграшу матчу необхідно виграти 2 з 3, або 3 з 5 сетів.
 Сет — у бейсболі: одна з двох легальних позицій пітчера при подачі.
 Сет — низка повторів вправи в бодібілдингу.
 Сет (Біблія) - третій син Адама і Єви.
 Сет (міфологія) — староєгипетський бог.
 Сет () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Лангедок-Русійон, департамент Еро
 «Сет» — футбольний клуб з міста Сет.
 Сет — відрізок часу в розкладі музичного заходу.
 Сет — «Живий концерт» діджея, програма виступу, що складається з ряду міксів/реміксів. Бувають сети, в яких разом або по черзі беруть участь кілька (двоє або більше) діджеїв.
 Сет () — карткова гра, а також назва комбінації карт в цій грі.
 Сет, або Трійка — комбінація у покері, що складається з трьох карт одного номіналу.
 Сет — епізод науково-фантастичного телевізійного серіалу «Зоряна брама: SG-1», а також вигаданий персонаж, один із гоа'улдів.
 Сет — невелика банда у складі великого альянсу, одна із структурних одиниць великих банд, зазвичай контролює територію в один або кілька кварталів.
 Сет — ім'я головного героя фантастичного оповідання Олександра Лео «Сет і MeRi».